Slovo normalizace obecně označuje 
 činnost nebo změna stavu směřující k normálnímu (normálnějšímu) stavu, vyhovujícímu nějaké normě (např. stav vody v řece nebo stav nemocného se normalizuje) či standardu
 stanovení norem (například Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vytváří české technické normy ČSN)
 snaha o začlenění nějaké věci, stavu nebo jevu do normy (např. snaha o normalizaci homosexuality)

V různých oborech se jím označují různé výrazy:
 normalizace v politice – soubor represivních opatření zaváděných v bývalých satelitech Sovětského svazu, jako v Maďarsku po potlačení revoluce v roce 1956, nebo v Československu po potlačení pražského jara 1968

 v informatice:
 normalizace (databáze) – postupy a pravidla pro návrh databází
 normalizace (Unicode) – transformace textových řetězců v kódování Unicode do jedné z několika definovaných podob
 v matematice je to algoritmus, kterým je ve vektorovém prostoru převedena množina obecných vektorů, generujících nějaký podprostor, na množinu jednotkových navzájem kolmých vektorů, generujících týž podprostor (platí i pro matice).
 ve statistice může jít buď o normalizaci skórů, nebo o aproximaci rozdělení pravděpodobnosti tak, aby bylo blízké rozdělení jinému (zpravidla normálnímu rozdělení)
 v metalurgii – normalizační žíhání

Související články 
 Norma
 Norma (matematika)
 Třetí normální forma
 Renormalizace
 Standardizace
 Unifikace